За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ (ЛАВ), обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. Запах чего-либо (растений, животных, натуральных и синтетических материалов) возникает из-за выработки, выделения и улетучивания (испарения, переноса воздухом) молекул веществ обладающих способностью возбуждать обонятельные рецепторы и вызывать ощущение запаха.

Теории восприятия запаха 
Теории развивались много лет:
 Атомарная (корпускулярная) теория (Тит Лукреций Кар).
 Эмпирические классификации (Г. Цваардемакер).
 Волновая теория.
 Теория структурного подобия (Дж. Эмур).
 Спектроскопическая теория.
 Теория генетического механизма кодирования белков-одорирецепторов.

Процесс восприятия запаха 
Восприятие запаха — сложный процесс, который состоит из многих стадий.

Вместе с вдыхаемым воздухом вещество вызывающее чувство запаха попадает в нос, частично очищается от пыли и согревается, затем контактирует с поверхностью обонятельного поля на котором расположен так называемый обонятельный эпителий. При нормальном спокойном дыхании вблизи обонятельного эпителия проходит 7 -10% вдыхаемого воздуха. Обонятельный эпителий имеет толщину приблизительно 150-300 мкм. Он покрыт слоем слизи (10-50 мкм), который молекулам одоранта предстоит преодолеть, прежде чем они провзаимодействуют со специальными сенсорными нейронами - обонятельными рецепторами.

Для того чтобы обонятельный сигнал был воспринят нейроном, молекула одоранта связывается со специальной белковой структурой, расположенной в нейрональной клеточной мембране. Такая структура называется рецепторным белком. Используя методы молекулярной биологии, американские ученые Линда Бак и Ричард Аксель в 1991 году установили, что обонятельные нейроны у млекопитающих содержат около 1000 различных видов рецепторных белков (у человека их меньше - около 350). Признанием важности этого открытия стало присуждение им в 2004 году Нобелевской премии за исследования в области физиологии и медицины (см. "Наука и жизнь" № 12, 2004 г).

Нервные импульсы по обонятельным нервам поступают в обонятельные луковицы, а затем в подкорковые центры (миндалину и др.) и, наконец, в корковый центр обоняния мозга (височный отдел) и там обрабатываются. Обонятельный эпителий, нервы и центры обоняния мозга объединяют в обонятельный анализатор.

Полученный сигнал интерпретируется мозгом в результате чего в сознании и формируется ощущение. Так-как интерпретация зависит от врождённых (биологических, эволюционных) моделей и личного опыта (обусловливающего отношение к источнику запаха) восприятие запахов одновременно и схоже, и индивидуально у разных людей.  

Особенности обоняния напрямую обусловлены последовательностью ДНК и мутациями в генах — это недавно доказали исследователи новозеландского Института изучения растений и пищевой продукции. Изучив на практике особенности восприятия запахов у пары сотен добровольцев, которым дали понюхать 10 различных запахов (это были химические соединения с ароматом зеленого яблока, голубого сыра и пр.), ученые выяснили, что восприятие четырех из них зависит от строения генов.

Определение и различение запахов 
Некоторые запахи воспринимаются близко или одинаково, при этом они разные по составу и структуре.

Восприятие запахов и концентрация 
Человек по-разному воспринимает некоторые вещества, в зависимости от их концентрации в воздухе. Обычно это нейтральное или приятное восприятие (средний уровень «нагрузки рецепторов»). Аромат становится вонью при высокой концентрации вещества («сенсорной перегрузке»).

Способность человека обнаруживать присутствие в воздухе газообразных веществ не постоянна, и может значительно ухудшаться при воздействии разных факторов. Работа в цехе, воздух  которого был загрязнён органическими растворителями, привела к увеличению среднего порога восприятия запаха ментола у работников в 6 раз по сравнению с контрольной группой.

Эффекты адаптации и интерференции 
Запаховое действие некоторых веществ очень быстро вызывает адаптацию — полную потерю ощущения запаха от этого вещества. Типичным примером является сероводород — он легко обнаруживается в минимальных концентрациях, ещё не опасных для здоровья. Однако через короткое время сила ощущения резко падает — вплоть до того, что человек не в состоянии ощутить концентрации, превышающие ПДК в воздухе.

Многолетнее воздействие стирола (при производстве изделий из стеклопластика) повысило порог восприятия его запаха у рабочих по сравнению с контрольной группой работников на порядок (средние значения 238,5 и 26 мг/м3), 
и примерно в 30 раз.

Наложение нескольких запахов (интерференция) может существенно исказить общую оценку аромата. Этим явлением широко пользуются парфюмеры при составлении ароматических композиций для создания новых типов духов.

Действие многих видов воздушных загрязнений (соединения хрома, марганца, аммиак, ацетон, бензин, бензол, пыль цемента и других веществ, и др.) приводит к ослаблению и даже полной потере чувствительности органа обоняния человека.

Специфика восприятия запахов человеком 
Запах для большинства людей — относительно слабо дифференцированное, интегральное ощущение, так как он определяется суммарным эффектом от раздражения обонятельных рецепторов, рецепторов тройничного нерва и рецепторов вомероназального органа; кроме того, возможно, что в ощущение запаха вовлечено восприятие аэрозольной компоненты атмосферы.

Психофизиологические процессы, влияющие на восприятие 
Можно выделить несколько ведущих звеньев и факторов, участвующих в процессе восприятия запаха:
 Рецепторный уровень
 Качество носового дыхания
 Гормональный фон
 Специфические аносмии
 Возрастные особенности
 Проводимость нервных пучков
 Лимбическая система
 Психический уровень
 Уровень возбуждения нервной системы
 Индивидуальный опыт

Особенности психологии восприятия запаха 
Сильное влияние на ощущение запаха оказывает психофизиологическое состояние человека. В определённых условиях наблюдается извращённое восприятие запахов, когда определённые, привычные вещества вдруг становятся резко неприятными. Предпочтения в выборе парфюмерных ароматов взаимосвязаны с индивидуально-психологическими характеристиками личности, а сам процесс семантической оценки аромата соотносится с самооценкой характеристик «образа-я», формируя тем самым психологический механизм ольфакторных предпочтений.

Некоторые запахи оказывают влияние на когнитивные способности и физическое состояние человека. Так, по данным исследований, запах перечной мяты и корицы помогает достичь более высоких результатов в когнитивных тестах, в частности на внимание, память, скорость сортировки данных. Аромат мяты также положительно влияет на результат физических упражнений — нагрузка воспринимается как более лёгкая, и спортсмены показывают более высокий результат.

Ведутся работы по предсказанию реакции людей на запах вещества (предсказание порога) по данным о порогах у других веществ, и по данным о химической структуре вещества. Но разных странах люди реагируют на одни и те же запахи не вполне одинаково.

Социально-культурные и эмоциональные особенности 
В связи с тем, что обоняние относится к филогенетически самым первым ощущениям, оно тесно связано с эмоциями, многие запахи приобретают устойчивую субъективную или ситуационную эмоциональную окраску.

Методы измерения силы запаха 
Исследованием восприятия запахов занимается ольфактометрия.

Оценка силы запаха важна в экологии, в объективной оценке качества пищевых продуктов, в парфюмерии, в клинических исследованиях при различных видах патологии.

Устройства для воспроизведения запахов 
В XX веке после широкого распространения устройств для воспроизведения звука (патефон, магнитофон) и изображения (фотография, кино, видеокамера) всё чаще изобретатели обращаются к разработке устройств для воспроизведения запахов.

Одной из наиболее известных попыток была разработка такой системы американо-израильской фирмы DigiScents (2002 г.). Эта фирма не выполнила ряд обязательств своевременно и развалилась.

Запахи в современном искусстве 

Современное искусство в совершенно разнообразных формах использует теорию создания и применения запахов и ароматов для формирования глубоких и эмоционально окрашенных впечатлений, чувств, переживаний. В современном искусстве широко используется система связей обонятельного признака с различными элементами действительности, позволяя использовать ольфакторные единицы как особый ольфакторный код, который передаёт не только смыслы ольфакторого характера, но и вызывает специфический ассоциативный зрительный и звуковой ряд образов в сознании, отмечающих предмет тем или иным образом. Запах способен передавать стереотипные представления о тех или иных явлениях и предметах, позволяя «узнать», расшифровать портретную характеристику персонажа, явления, момента и т. д. С помощью запахов и ароматов создаётся колорит той или иной эпохи, времени, персонажа или группы персонажей, места или даже времени жизни человека — ведь как известно, те или иные запахи для большинства людей ассоциируются с младенчеством, пожилыми людьми или юностью. В любом виде искусства автор прежде всего старается использовать символизм при использовании запахов и ароматов: использование материалов, имеющих неприятные, отталкивающие запахи, призваны передать тяжёлую, негативную, эмоционально напряжённую атмосферу, которая, в свою очередь, также символизирует тот или иной период, характер, событие, социальное положение, особенности пейзажа, принадлежность к той или иной культуре и т. д. Запах в таком произведении, конструкции выступает как изобразительно-выразительное средство и призван воздействовать на чувства, а также усилить впечатления, эмоции и переживания. Современное искусство кроме классических форм обращения к обонятельным ощущениям использует различные приёмы стимулирования ольфакторного восприятия человека. Не только классические выставки, экспозиции и иные формы соприкосновения человека с искусством используют широкий приём воздействия на эмоциональную сферу — сегодня применяются различного рода инсталляции, специальные комнаты, биеннале и иные проекты, целью которых выступает не только знакомство человека с творчеством автора, но погружения его в особую атмосферу, непривычную, вызывающую положительные, тёплые, позитивные или целевые эмоции, ощущения, переживания. В целом, современное искусство направлено на «реабилитацию души» современного человека. Использование запахов как мощного инструмента стимулирования ассоциативных ощущений позволяет затронуть те сферы эмоций, знаний, ориентиров человека, которые ему необходимы в настоящем мире. Ольфакторным посланием современных авторов становится и решение актуальных для настоящего мира проблем. В каждом отдельном произведении запах получает новое символическое значение и наполнение. В современном искусстве система запахов и ароматов имеет весьма широкий спектр применения. Кроме того, использование данного инструмента выражения в искусстве имеет обширный набор задач — от погружения человека в сферу искусства, прекрасного, попыток донести ту или иную мысль, настроение автора, до глобальных целей, когда автор стремится обратить внимание общества на какую-либо проблему, явление и т. д. С развитием техники и технологии современные виды искусства и способы их выражения, становятся, несомненно богаче и разнообразнее, при этом сама суть и посыл искусства не ограничивается «познанием прекрасного». Искусство во все времена являлось, прежде всего, способом обращения внимания общества и человека на определённые явления, и сегодня в полной мере эта функция реализуется, позволяя человеку выражать свои мысли и стремления более точно и точечно. Более того, пресыщенный визуальным и аудиальным контентом, человек в настоящее время как никогда восприимчив к запахам, ароматам, как к способу проникнуться и в полной мере ощутить, пробудить, прочувствовать новые или давно забытые чувства, ощущения и ассоциации.

Запахи в живописи 
Одним из примеров использования запаха как инструмента выражения современного искусства могут служить инсталляции и биеннале, в которых представлен исключительно запах без наполнения звуковыми или визуальными эффектами. К примеру, организация инсталляции, посвящённой категории пустоты, являющейся в современном искусстве очень востребованной и популярной. При этом используются совершенно необычные, но привычные для повседневной бытовой жизни эссенции предметов и явлений, роль, смысл и значение которых передаёт автор. Подобные инсталляции представляют собой своеобразный репрезентативный знак, симулякр, заменяющий реальный, настоящий объект. Реализация данных инсталляций может воплощаться с помощью визуальных инструментов или с помощью запахов. Так, полученная из долларовых банкнот эссенция, распространённая в пустой комнате, ощущаемая посетителем, который не видит и не может ощутить реальных, настоящих денег, представляет собой своеобразную метафору, отправляющую к философии восприятия, к духу эпохи потребления. Фактически, посетитель ощущает запах денег, которых нет, что символизирует постоянную погоню за денежными средствами с целью обогащения, накопления, стремление к призрачному счастью, пустым целям, к достижению несуществующих состояний. Запах денег в данной инсталляции представляет собой символическую подмену, когда в стремлении получить что-либо ценное, имеющее материальное выражение, высокую стоимость, человек в итоге получает лишь «запах денег» — призрачное ощущение их присутствия, которое неспособно абсолютно решить все проблемы и принести необходимое ощущение счастья и удовлетворенности. В то же время, современное искусство предлагает сочетание различных инструментов выражения. Так, посетителю выставки может быть предложен бокал с запахом, после вдыхания которого предлагается восприятие тех или иных визуальных предметов — инсталляций, картин, видеоряда и т. д. Подобное сочетание, безусловно, углубляет понимание авторской мысли и стимулирует формирование индивидуального эмоционально-ассоциативного ряда. С одной стороны, именно индивидуальное восприятие визуального ряда и спектра запахов, ароматов, определяет характер погружения человека в предлагаемую атмосферу. С другой стороны, данный вид искусства позволяет шире использовать эмпатические способности и особенности восприятия каждого конкретного человека.

Запахи в литературе 
Как ни странно, литература — прекрасный «консерватор» запахов. А. И. Костяев в своей монографии «Ароматы и запахи в истории культуры. Знаки и символы» говорит о том, что движущей силой чувствительности обоняния является такое переосмысление, когда «представления о мире не разрушаются, не отрицаются, а обогащаются новым содержанием. Смыслы запахов не „вносятся“ извне как внешнее, принудительное начало. Они „самовозникают“ в сознании субъектов культуры» [2, с. 6]. Воспроизвести и изучить сознание субъектов культуры и помогает исследование запахов в художественных моделях разных авторов.

Обретение воспоминаний через запахи называется «феномен Пруста», и часто встречается в литературе.

См. также 
 Обоняние
 Аромат
 Хеморецепция

Примечания

Литература 

 
 Ароматы и запахи в культуре: в 2 т. / сост. О. Б. Вайнштейн. — М.: Нов. лит. обозрение, 2003. Т. 1. — 608 с. ; Т. 2. — 664 с. Переизд. : 2010.
 Букреев Н. С. Современные исследования сферы обоняния и запахов //Ученые записки Российского государственного социального университета. — 2016. — Т. 15. — №. 2. — С. 14. DOI: 10.17922/2071-5323-2016-15-2-14-21
 Костяев А. И. Ароматы и запахи в истории культуры: Знаки и символы. — М.: ЛКИ, 2007. — 144 с. 
 Петрова Е. А., Букреев Н. С. Психологический механизм ольфакторных предпочтений: как и почему мы избирательны в ароматах? //Ученые записки Российского государственного социального университета. — 2016. — Т. 15. — №. 5. — С. 60-68. DOI: 10.17922/2071-5323-2016-15-5-60-68
 Робер Мюшембле. Цивилизация запахов. XVI — начало XIX века. Перевод с франц. Ольги Панайотти - М., Новое литературное обозрение, 2020. - 312 с. (Серия «Культура повседневности»)
 Рогачева Н. А. Русская лирика рубежа XIX—XX веков: поэтика запаха : автореф. диссертации на звание доктора филол. наук. — Екатеринбург, 2011. 
 Рогачева Н. А. Ольфакторное пространство русской поэзии конца XIX — начала XX вв.: проблемы поэтики. — Тюмень : Изд-во Тюменского государственного универ- ситета, 2010. — 404 с.

Ссылки 
 Биохимия запахов, видео